Halcampa anomala är en havsanemonart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1922. Halcampa anomala ingår i släktet Halcampa och familjen Halcampidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
anomala